Танк  — броньована бойова машина на гусеничному ході, як правило, з гарматним озброєнням як основним.
 Танк (резервуар)
 Танк (група)
 Танк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн
 Танк (відеогра)
 Танк (фільм) — український драматичний фільм-трилер.

Персони 
 Курт Танк  — німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач 
 Максим Танк  — псевдонім білоруського поета Євгена Івановича Скурко (1912—1995)